El término merchandising puede referirse a:

 Merchandising, conjunto de estudios y técnicas comerciales que permiten presentar un producto o servicio en las mejores condiciones, tanto físicas como psicológicas, a su consumidor final.
 Merchandising, denominación popular para los productos licenciados, es decir, aquellos que se venden apoyándose fundamentalmente en la marca o imagen de otro producto o servicio.
Producto de merchandising, producto que se utiliza con fines publicitarios